Kolkkaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kolkkaluoto (ö, lat 60,33, long 21,86), Egentliga Finland, Åbo, 
 Kolkkaluoto (ö, lat 60,42, long 22,10), Egentliga Finland, Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar